Ansaldo Ansaldi – giurista e letterato italiano
Casto Innocenzio Ansaldi – teologo italiano
Cristian Ansaldi – calciatore argentino
Francesco Ansaldi – calciatore italiano
Gianni Ansaldi – attore e fotografo italiano
Giovanni Ansaldo – imprenditore italiano
Giovanni Ansaldo – giornalista italiano
Guglielmo Ansaldi – patriota italiano
Innocenzo Ansaldi – pittore, storico dell'arte e poeta italiano
Marilena Ansaldi – ballerina, coreografa e attrice brasiliana
Mario Ansaldi – calciatore ed allenatore di calcio italiano
Michele Ansaldi – industriale italiano

Pagine correlate 
 Ansaldo (disambigua)